Синалоа има више значења:

 Синалоа
 Синалоа, Лоте 1 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Синалоа, Лоте 15 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Синалоа, Лоте 7 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Синалоа (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Синалоа (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Синалоа (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Синалоа (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Синалоа (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Синалоа (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Синалоа (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Синалоа (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Синалоа (Монтекристо де Гереро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Синалоа, Лос Мескитес (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Синалоа (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Општина Синалоа (Синалоа), општина у савезној држави Синалоа у Мексику
 Синалоа (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Синалоа (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику